Ruis (communicatie), een verzamelterm voor storingen in communicatie
 Ruis (film), een Nederlandse korte speelfilm uit 2006
 Ruis (kabelbaan), een kabelbaan in Italië
 Ruis (signaal), een willekeurige variatie in een signaal
 Signaal-ruisverhouding, een maat voor de kwaliteit van een signaal waarin een storende ruis aanwezig is
 Ruis (televisie), sneeuwbeeld
 Thermische ruis, fluctuaties rond de gemiddelde waarde van de stroomsterkte, ontstaat doordat de warmtebeweging van de ladingdragers
 Gekleurde ruis, ruis waarvan het frequentiespectrum niet constant is (zoals bij witte ruis)
 Roze ruis, een bijzonder geval van gekleurde ruis waarbij in het frequentiespectrum de gemiddelde amplitude voor ieder octaaf, decade (of ander interval) gelijk is
 Witte ruis, een signaal waarvoor geldt dat in het frequentiespectrum de gemiddelde amplitude voor iedere frequentie gelijk is
 Blauwe ruis (album), studioalbum van de Nederlandse band BLØF
 Blauwe ruis (single) een nummer dat werd uitgebracht op het gelijknamige album

Personen:
 Willem Ruis (1945–1986), Nederlands televisiepresentator

Zie ook 
Geruis (hart)